

Wydarzenia 

 Europa
 Persowie przejęli kontrolę nad Cyprem.
 Azja
 Liewang został władcą Chin.

Zmarli 
 Magon II, władca Kartaginy